HDR может означать:

Технологии 
 High Dynamic Range — высокий динамический диапазон:
 HDR-видео (High Dynamic Range Video) — технология, связанная с HDR-дисплеями и отображением контента на них, которая примеряется в кино, сериалах, видеоиграх.
High Dynamic Range Imaging (HDR) — техникой съемки, используемой в фотографии.
 High Dynamic Range Rendering — графический эффект, применяемый в компьютерных играх для более выразительного рендеринга изображения при контрастном освещении сцены.
 High Data Rate () — первоначальное название первой спецификации телекоммуникационного стандарта EV-DO.

Другое 
 Human Development Report () — ежегодная публикация под эгидой программы развития ООН.
 HDR-синдром — аутосомно-доминантное заболевание, проявляющееся сочетанием гипопаратиреоидизма, глухоты и дисплазии почек.
  (HDR) — ученая степень во Франции, соответствующая степени доктора наук в России.
Гонконгская депозитарная расписка ().